Bierstraße steht für:
 Bierstraße (Geisenheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Geisenheim
 Bierstraße (Herzogenrath), siehe Liste der Baudenkmäler in Herzogenrath
 Bierstraße (Saarlouis), siehe Liste der Baudenkmäler in Saarlouis
 Bierstraße (Schwerte), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwerte

 Ulica Piwna (dt. „Bierstraße“), siehe Martinskirche (Warschau)

 Beer Street (dt. „Bierstraße“), Stahlstich (um 1860) von William Hogarth nach einem Original von 1751

Bierstraße steht für folgende Themenstraßen:
 Aischgründer Bierstraße
 Allgäuer Bierstraße 
 Bayerische Bierstraße
 Oberfränkische Bierstraße

Siehe auch:
 Bier- und Burgenstraße